Это — список звёзд созвездия Печи, звёзды отсортированы в ходе возрастания видимой звёздной величины (уменьшения яркости).

Ссылки 
 
 
 
 
 

Печь (созвездие)
Печь